KYP steht als Abkürzung für:

 Kentrikí Ypiresía Pliroforión - Zentraler Nachrichtendienst, 1953 nach amerikanischem Vorbild gegründet und in der Gründungsphase stark von der CIA unterstützt, siehe Ethniki Ypiresia Pliroforion
 Kyaukpyu Airport, ein Flughafen in Kyaukpyu, Myanmar nach dem IATA-Code 

Kyp steht für:

 Kyp Malone, Bandmitglied (Gesang, Gitarren, Loops) der TV on the Radio, eine US-amerikanische Avantgarde- und Indierock-Band aus New York

Abkürzung